Takata ist der Name von:
 Takata (Unternehmen), ehemaliger Automobilzulieferer für Insassenschutzsysteme
 Takata (Fukuoka), ehemalige Gemeinde in Japan

Takata ist der Familienname folgender Personen:
 Hawayo Takata (1900–1980), japanische Alternativmedizinerin
 Jun Takata (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Takata Yasuma (1883–1972), japanischer Soziologe

Siehe auch:
 Tacatà, Song (2012)